Schmitthenner är ett tyskt efternamn som burits av band andra:

 Adolf Schmitthenner (1854–1907), tysk präst och författare
 Friedrich Jakob Schmitthenner (1796–1850), tysk rättsfilosof
 Heinrich Schmitthenner (1887–1957), tysk geograf
 Karl Ludwig Schmitthenner (1858–1932), tysk teolog och hovpredikant
 
 Walter Schmitthenner (1916–1997), tysk historiker 

Tyska efternamn